Klausen kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Klausen, Sydtyrolen, ort och kommun,

Tyskland 

 Klausen, Bernkastel-Wittlich – kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz,